Children of God steht für:
 Children of God (deutsch: Kinder Gottes), ursprünglicher Name einer neuen religiösen Bewegung
 Children of God, Originaltitel eines bahamaischer Independentfilm aus dem Jahr 2009, siehe Kinder Gottes (Film)
 Children of God (Album), fünftes Studioalbum der US-amerikanischen Band Swans

Siehe auch:
 Kinder Gottes